Роджер Блэндфорд (; род. , Грантем, Великобритания) — английский астрофизик. Труды посвящены теории чёрных дыр. Известность принесла статья про процесс Блэнфорда — Знаека, описывающий механизм возникновения излучения энергии у вращающихся чёрных дыр.

Профессор Стэнфордского университета.
Член Лондонского королевского общества (1989), Национальной академии наук США (2005), Американской академии искусств и наук (1993).

Награды и отличия 
 Премия Хелены Уорнер (1982)
 Стипендия Гуггенхайма (1988)
 Премия Дэнни Хайнемана в области астрофизики (1998)
 Медаль Эддингтона (1999)
 Премия Гумбольдта (2011)
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (2013)
 Премия Крафорда (2016)
 Лекция Карла Янского (2018)
 Премия Шао (2020)

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография 

Астрофизики Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Стэнфордского университета‎
Выпускники Колледжа Магдалины (Кембридж)
Стипендиаты Гуггенхайма
Лауреаты премии Крафорда
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области астрофизики
Лауреаты премии Шао